La lucciola (The Firefly) – film del 1937 diretto da Robert Z. Leonard
 La lucciola – traccia dell'album Angoli nel cielo di Lucio Dalla del 2009
 La lucciola – episodio di Occhi di gatto